Mahindra Scorpio — внедорожник, выпускаемый с 2002 года индийской компанией Mahindra & Mahindra.

Первое поколение 
Модель является первой полностью самостоятельной разработкой компании Mahindra & Mahindra, которая до середины 1990-х годов занималась только сборкой джипов Willys и с 1988 года выпуская на его базе Mahindra Armada. Не имея технических ноу-хау для воплощения такого амбициозного продукта, компания избрала оригинальную концепцию: только определила дизайн и технические характеристики, а все основные системы были разработаны поставщиками комплектующих и субподрядчикам, в итоге создав с нуля новый автомобиль. Стоимость проекта, включая модернизацию под производство завода, составило около 120 миллионов долларов и заняло пять лет от концепции до запуска в производство.

Производство было начато в июне 2002 года на заводе в индийском Нашике, затем модель в 2006, 2009 и 2014 годах проходила небольшие рестайлинги, касающиеся оформления переднего бампера и оптики. С июня 2007 года был начат выпуск модификации в кузове пикап.

За двадцать лет производства модель выпущена тиражом более 800 тысяч штук.

В 2022 году была представлено как второе поколение модель Scorpio-N, но выпуск первого поколения продолжился под названием «Scorpio Classic», однако, теперь модель осталась без полноприводного варианта и только с МКПП.

Кроме Индии модель продаётся во многих государствах Азии, Африки, Южной Америки; с 2003 года в Европе, с 2009 года в Австралии, с 2014 года в Новой Зеландии, с 2017 года в Индонезии. Сборка из CKD комплектов налажена в Египте и Уругвае. На внешних рынках продаётся как Mahindra Goa.

В России модель была представлена в в 2005 году, партия из 100 экземпляров была собрана на ГАЗе как Mahindra Marshal, но на этом проект заглох — по оценке журнала «За рулём» причин было несколько: завышенная цена в 20-23 тыс. долларов, остававшийся на тот момент надежды на запуск ГАЗ-3106, и явный проигрыш запущенному в тот год в производство УАЗ Патриот.

Галерея

Второе поколение 
В июне 2022 года как второе поколение была представлена модель Scorpio-N. Дизайн модели был полностью изменен, размеры больше, чем у его предыдущей модели. Двигатель — бензиновый 2,2-литровый атмосферный или 2,0-литровый с турбонаддувом. Стоимость на рынке Индии от 1,199 млн рупий до 1,499 млн рупий (от 912 тыс. руб. до 1,140 млн руб. по курсу августа 2022 года).

Примечания 

SUV
Пикапы
Автомобили Индии
Mahindra & Mahindra